Гран-при Австралии 1985 года — шестнадцатый и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл на городской трассе Аделаида в Австралии. Соревнования состоялись 3 ноября 1985 года.

Гонка 

|}

 Последняя победа и последний быстрейший круг в гонке для Кеке Росберга.
 Элио де Анджелис дисквалифицирован за старт с неверной позиции.
 Сотый старт Алана Джонса.
 Гонщики команды Ligier столкнулись между собой в споре за 2 место на последнем круге. Одна из машин получила повреждения подвески, другая осталась на трёх колесах. Однако к тому моменту все соперники проигрывали лидеру круг и не смогли отобрать у них позиции на подиуме.

Источники 
 www.f1news.ru

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австралии